Берль-Моншель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Берль-о-Буа, Берль-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.